Села:
 Крутнів — Вінницька область, Хмільницький район
 Крутнів — Тернопільська область, Кременецький район